SEE - sigla para Software Engineering Environment
Sée - um rio francês

Pessoas 
Thomas Jefferson Jackson See - astrônomo e matemático estadunidense

Televisão 
 See (série de televisão) - série de televisão da Apple TV+

Localidades 

See (Tirol)

Desambiguação